Världsmästerskapet i basket för herrar 2019 hölls i Kina mellan den 31 augusti och 15 september. Turneringen vanns av Spanien efter finalvinst mot Argentina och Frankrike tog bronset efter att ha besegrat Australien i bronsmatchen.

Turneringen hölls för första gången inte samma år som herrfotbolls-VM då det i november 2012 beslutats att mästerskapet skulle flyttas från 2018 till 2019 och att det skulle utökas till att omfatta 32 lag istället för tidigare 24.

Kina tilldelades mästerskapet den 7 augusti 2015 efter en omröstning där landet fick 14 röster mot Filippinernas sju röster. Det var första gången Kina anordnade herrarnas basket-VM och matcher hölls i åtta städer.

Första omgången

Grupp A
Samtliga matcher i grupp A spelades i Wukesong-hallen i Peking.

Grupp B
Samtliga matcher i grupp B spelades i Wuhan Gymnasium i Wuhan.

Grupp C
Samtliga matcher i grupp C spelades i Guangzhou Gymnasium i Guangzhou.

Grupp D
Samtliga matcher i grupp D spelades i Foshan International Sports and Cultural Center i Foshan.

Grupp E
Samtliga matcher i grupp E spelades i Shanghai Oriental Sports Center i Shanghai.

Grupp F
Samtliga matcher i grupp F spelades i Nanjing Youth Olympic Sports Park Gymnasium i Nanjing.

Grupp G
Samtliga matcher i grupp G spelades i Shenzhen Bay Sports Center i Shenzhen.

Grupp H
Samtliga matcher i grupp H spelades i Dongguan Basketball Center i Dongguan.

Andra omgången 
Resultaten från de tre spelade matcherna i den första omgången räknades in i denna omgång.

Grupp I
Samtliga matcher i grupp I spelades i Foshan International Sports and Cultural Center i Foshan.

Grupp J
Samtliga matcher i grupp J spelades i Wuhan Gymnasium i Wuhan.

Grupp K
Samtliga matcher i grupp K spelades i Shenzhen Bay Sports Center i Shenzhen.

Grupp L
Samtliga matcher i grupp L spelades i Nanjing Youth Olympic Sports Park Gymnasium i Nanjing.

Placeringsomgång – 17:e till 32:a plats 
Resultaten från de tre spelade matcherna i den första omgången räknades in i denna omgång.

Grupp M
Samtliga matcher i grupp M spelades i Guangzhou Gymnasium i Guangzhou.

Grupp N
Samtliga matcher i grupp N spelades i Wukesong-hallen i Peking.

Grupp O
Samtliga matcher i grupp O spelades i Dongguan Basketball Center i Dongguan.

Grupp P
Samtliga matcher i grupp P spelades i Shanghai Oriental Sports Center i Shanghai.

Slutspel 

Spel om femte till åttonde plats

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor

Externa länkar 
 Officiell hemsida

2019
Internationella sportevenemang i Kina
2019 i Kina